est une expression anglaise signifiant « l'amour fait mal ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 
 Love Hurts, chanson rendue populaire par le groupe de rock Nazareth
 , chanson d'Incubus présente sur l'album Light Grenades sorti le .

Album 

 , album de Cher sorti le  ;
 , tournée de l'album ;
 , album d'Elaine Paige sorti en  ;
 , album de  sorti en .

Littérature 

 , roman graphique suédois de Kim W. Andersson, publié en 2009.

Cinéma 

 , film américain de Bud Yorkin sorti en 1991 ;
 , titre anglais de , film néerlandais de Mijke de Jong sorti en 1993 ;
 , film américain de Darryl McCane sorti en 2002.
 , film américain de  sorti en 2009.

 Love Hurts, court métrage néerlandais sorti en 2009 ;
 Love Hurts, court métrage américain sorti en 2014.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur BBC One.
 Love Hurts, série télévisée néerlandaise diffusée en 2013

Épisode 

 , titre original de L'Ultime Combat,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Des maux d'amour,  de la 1 saison de Dr House () ;
 , titre original de L'Amour brutal,  de la 1 saison de .

Voir aussi